Corlăteni, une commune du județ de Botoșani en Roumanie.
Corlăteni, une commune du raion de Rîșcani en Moldavie.